Akalat est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 32 espèces d'oiseaux, qui constituent les 7 ou 8 genres, selon la classification adoptée pour l'Akalat à gorge blanche. Tous ces genres appartiennent à l'ancienne famille des Timaliidae, actuellement incluse dans celle des Sylviidae, ordre des Passeriformes.

Liste des oiseaux appelés « akalat » en français 

 Akalat à ailes rousses - Illadopsis rufescens - Rufous-winged Illadopsis
 Akalat à calotte brune - Pellorneum fuscocapillus - Brown-capped Babbler
 Akalat à calotte maillée - Malacopteron cinereum - Scaly-crowned Babbler
 Akalat à calotte noire - Pellorneum capistratum - Black-capped Babbler
 Akalat à dos roux - Ptyrticus turdinus - Spotted Thrush-Babbler
 Akalat à front noir - Trichastoma rostratum - White-chested Babbler
 Akalat à gorge blanche - Malacopteron albogulare ou Ophrydornis albogularis - Grey-breasted Babbler
 Akalat à gorge tachetée - Pellorneum albiventre - Spot-throated Babbler
 Akalat à poitrine blanche - Illadopsis rufipennis - Pale-breasted Illadopsis
 Akalat à poitrine écaillée - Illadopsis albipectus - Scaly-breasted Illadopsis
 Akalat à poitrine tachetée - Pellorneum ruficeps - Puff-throated Babbler
 Akalat à queue courte - Malacocincla malaccensis - Short-tailed Babbler
 Akalat à sourcils noirs - Malacocincla perspicillata † - Black-browed Babbler
 Akalat à tête cendrée - Malacocincla cinereiceps - Ashy-headed Babbler
 Akalat à tête noire - Illadopsis cleaveri - Blackcap Illadopsis
 Akalat affin - Malacopteron affine - Sooty-capped Babbler
 Akalat brun - Illadopsis fulvescens - Brown Illadopsis
 Akalat d'Abbott - Malacocincla abbotti - Abbott's Babbler
 Akalat de Horsfield - Malacocincla sepiaria - Horsfield's Babbler
 Akalat de Palawan - Malacopteron palawanense - Melodious Babbler
 Akalat de Puvel - Illadopsis puveli - Puvel's Illadopsis
 Akalat de Sumatra - Pellorneum buettikoferi - Sumatran Babbler
 Akalat de Temminck - Pellorneum pyrrogenys - Temminck's Babbler
 Akalat de Tickell - Pellorneum tickelli - Buff-breasted Babbler
 Akalat de Vanderbilt - Malacocincla vanderbilti † - ?
 Akalat de Wood - Leonardina woodi ou Trichastoma woodi - Bagobo Babbler
 Akalat des Célèbes - Trichastoma celebense - Sulawesi Babbler
 Akalat des marais - Pellorneum palustre - Marsh Babbler
 Akalat ferrugineux - Trichastoma bicolor - Ferruginous Babbler
 Akalat géant - Malacopteron magnum - Rufous-crowned Babbler
 Akalat montagnard - Illadopsis pyrrhoptera - Mountain Illadopsis
 Akalat moustachu - Malacopteron magnirostre - Moustached Babbler

Nom d'oiseau ambigu